Ordo Carmelitarum Discalceatorum  – Ordine dei Carmelitani Scalzi
 Organismo di certificazione
 ornitina decarbossilasi